Саличето може да се отнася за:

 Саличето, село и община в северна Италия, регион Пиемонт, провинция Кунео
 Саличето, село и община във Франция, регион Корсика, департамент От Корс